Miejscowości w gminie Kolonowskie:
 Staniszcze Małe
 Staniszcze Wielkie
Miejscowości na Białorusi

 Staniszcze – dawny folwark w obwodzie witebskim, w rejonie szarkowszczyńskim, w sielsowiecie Stanisławowo.